Heather Donnelly is een personage uit de serie "Santa Barbara". Ze werd gespeeld door Jane Rogers van 1988 tot 1989.

Heather is de psychiater die Eden Capwell hielp na haar verkrachting. Heather had een relatie met de arts Scott Clark. Ze verloofden zich, maar de terugkeer van Scotts ex, Celeste DiNapoli, gooide roet in het eten. Niet lang daarna bleek Heather zwanger te zijn. Ze kreeg een zoontje, Mike. Het kind was vernoemd naar haar broer, Michael Donnelly. Heathers vader is ook arts. Zijn naam is Dr. Arthur Donnelly en hij vond de relatie tussen Scott en Heather maar niks.

Donnelly, Heather